Stoppball steht für:

 Stoppball, Schlag im Tennis und Tischtennis, bei dem der Ball nur kurz über das Netz gespielt wird, siehe Tennis #Stoppball
 Stoppball, Schlag im Squash, bei dem der Ball knapp über dem Tin die Stirnwand berührt und nahe der Stirnwand zu Boden fällt, siehe Squash #Stopp
 Stoppball, Stoß beim Billard, bei dem der Spielball so gespielt wird, dass er nach dem Kontakt mit einem Objektball sofort still liegen bleibt, siehe Billard-Terminologie #S